Ка́ртридж () — специальный сменный блок к какому-либо оборудованию, содержащий в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке, расходные материалы и др.

 у принтеров:
 Чернильный картридж
 Тонер-картридж — контейнер с тонером для лазерных принтеров и копировальных аппаратах
 Ленточный картридж — кассета с красящей лентой, узлами её протяжки и натяжения в матричных принтерах и печатных машинках.
 Картридж проигрывателя винила — головка звукоснимателя в проигрывателях грампластинок.
 Игровой картридж — электронный модуль для игровых приставок
 Картридж стримера — кассета с магнитной лентой для ленточных накопителей.
 Процессорный картридж — разновидность корпуса процессоров
 Газовый картридж — сменный баллон для газового оборудования в бивачном снаряжении